Cobi – maskotka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku
 Cobi (właśc. Cobi S.A.) – polskie przedsiębiorstwo produkujące zabawki